Peter Smith; Pete Smith
 Pete Smith, Peter Schmidt (1892–1979) – amerykański producent filmowy
 Pete Smith (ur. 1942) – brytyjski żużlowiec
 Peter Smith (ur. 1943) – brytyjski duchowny katolicki, arcybiskup Cardiff i Southwark
 Peter K. Smith (ur. 1943) – brytyjski psycholog, profesor
 Pete Smith (ur. 1944) – brytyjski kolarz, olimpijczyk
 Peter P. Smith (ur. 1945) – amerykański polityk, kongresmen z Vermont
 Pete Smith (ur. 1957) – brytyjski żużlowiec

Zobacz też 
 Peter Smit